W-League steht für:
USL W-League: Die zweithöchste Spielklasse im nordamerikanischen Frauenfußball
W-League (Australien): Die höchste Liga im australischen Frauenfußball